Alícia en terra de meravelles, conte fantàstic creat per Lewis Carroll
 Alice's Adventures in Wonderland (pel·lícula de 1910), pel·lícula de l’Edison Manufacturing Company de 1910
 Alice in Wonderland (pel·lícula de 1933), pel·lícula estatunidenca dirigida per Norman Z. McLeod
 Alícia al país de les meravelles (pel·lícula de 1951), pel·lícula estatunidenca dirigida per Walt Disney
 Alice in Wonderland (pel·lícula de 1966), telefilm britànic dirigit per Jonathan Miller
 Alisa v strane txudes, pel·lícula ucraïnesa dirigida per Efrem Prujanskii
 Alice's Adventures in Wonderland (pel·lícula de 1972), pel·lícula musical britànica dirigida per William Sterling
 Alice in Wonderland (pel·lícula de 1985), pel·lícula estatunidenca dirigida per Harry Harris
 Alice in Wonderland (pel·lícula de 1999), telefilm dirigit per Nick Willing
 Alice in Wonderland (pel·lícula de 2010), pel·lícula estatunidenca dirigida per Tim Burton